Il singolare maschile  del torneo di tennis Estoril Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Emilio Sánchez che ha battuto in finale 6–3, 6–1, Franco Davín.

Teste di serie 

  Jay Berger (Quarti)
  Martín Jaite (primo turno)
  Emilio Sánchez (campione)
  Andrés Gómez (primo turno)

 Thomas Muster (quarti)
 Jaime Yzaga (primo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (primo turno)
 Sergi Bruguera (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Estoril Open 1990